Anders Nordberg (orienterare) – en norsk orienterare
Anders Nordberg (stadsplanerare) – chef vid Nedre Norrmalmsdelegationen